26-й розыгрыш Кубка России по волейболу среди женских команд памяти Гиви Ахвледиани проходил с 23 сентября по 14 декабря 2018 года с участием 22 команд (по 11 представителей суперлиги и высшей лиги «А»). Победителем турнира в 4-й раз в своей истории стала команда «Динамо» (Москва).

Формула розыгрыша 
Розыгрыш состоит из трёх этапов — предварительного, полуфинального и финального.

На предварительном этапе получили возможность стартовать все команды суперлиги (12) и все команды высшей лиги «А» сезона 2017—2018 (12). По организационно-финансовым причинам с розыгрыша снялись саратовский «Протон» и «Воронеж». Команды-участницы разделены на 4 зоны, в которых играют в два круга по туровой системе. Первичным критерием при распределении мест в зонах является общее количество побед, далее — количество очков, соотношение партий, мячей, результаты личных встреч. За победы со счётом 3:0 и 3:1 команды получают — по 3 очка, за победы 3:2 — по 2, за поражения 2:3 — по одному, за поражения 0:3 и 1:3 очки не начисляются. В полуфинальный этап выходят 13 команд — по 3 лучшие из каждой зоны плюс одна из команд, занявших 4-е место с лучшими показателями. При этом команды, делегировавшие в состав сборной России на чемпионат мира трёх и более волейболисток (московское и казанское «Динамо»), выходят в полуфинальную стадию независимо от результата. Из числа 13 команд выбирается хозяин «финала четырёх» и от участия в полуфинале освобождается.

В полуфинальном этапе 12 команд делятся на три группы, в которых играют в один круг. Победители групп выходят в финальный этап, где к ним присоединяется хозяин решающей стадии.

Финальный этап проводится в формате «финала четырёх» — два полуфинала и два финала — за 1-е и 3-е места.

Предварительный этап

Зона 1 
 25-30 сентября. Москва.
 16-21 октября. Копцевы Хутора (Липецкая область).

Зона 2 
 25-30 сентября. Нижний Новгород.
 16-21 октября. Южно-Сахалинск.

Зона 3 
 23-27 сентября. Екатеринбург.
 16-20 октября. Калининград.

Зона 4 
 25-29 сентября. Череповец.
 16-20 октября. Красноярск.

Итоги 
По итогам предварительного этапа в полуфинальный раунд вышли по три лучшие команды из групп («Динамо» Москва, «Динамо-Метар», «Ленинградка», «Динамо» Краснодар, «Сахалин», «Приморочка», «Локомотив», «Уралочка-НТМК», «Самрау-УГНТУ», «Заречье-Одинцово», «Енисей», «Северянка»), а также «Динамо-Казань». Из числа прошедших предварительную стадию выбран хозяин финального этапа, которым стал калининградский «Локомотив», получивший прямой допуск в финал четырёх.

Полуфинальный этап 
Матчи проводились 2-4 ноября в трёх группах, в которых команды играли в один круг. В финальный этап вышли победители групповых турниров.

Группа А 
Калининград

Группа Б 
Казань

Группа В 
Красноярск

Финал четырёх 
13—14 декабря 2018. Калининград

Участники: 
«Локомотив» (Калининград)
«Динамо» (Москва)
«Динамо-Казань» (Казань)
«Енисей» (Красноярск)

Полуфинал 
13 декабря

«Енисей» — «Динамо-Казань»
3:1 (26:28, 25:21, 25:21, 25:12).

«Динамо» (М) — «Локомотив»  
3:1 (25:21, 25:22, 23:25, 25:20).

Матч за 3-е место 
14 декабря

«Динамо-Казань» — «Локомотив» 
3:2 (25:17, 25:21, 23:25, 20:25, 15:10).

Финал

Итоги

Положение команд

Призёры 
 «Динамо» (Москва): Анна Макарова, Дарья Талышева, Екатерина Ефимова, Елена Гендель, Яна Щербань, Екатерина Раевская, Наталия Гончарова, Дарья Столярова, Екатерина Любушкина, Марина Бабешина, Ирина Фетисова, Анна Лазарева, Гелена Гавелкова, Майя Огненович. Главный тренер — Александр Сукомел.

 «Енисей» (Красноярск): Яна Манзюк, Анастасия Крайдуба, Елена Самойлова, Мария Самойлова, Светлана Крючкова, Маргарита Панычева, Мария Фролова, Мария Евтеева, Маргарита Курило, Евгения Щеглова, Наталья Назарова, Александра Перетятько, Наталья Симоненко. Главный тренер — Александр Кошкин.

 «Динамо-Казань» (Казань): Елизавета Кочурина, Анастасия Бавыкина, Марина Марюхнич, Александра Пасынкова, Ирина Королёва, Анна Котикова, Елена Новик, Евгения Старцева, Екатерина Уланова, Татьяна Симанихина, Татьяна Кадочкина, Соня Микискова, Дарья Малыгина. Главный тренер — Ришат Гилязутдинов.

Индивидуальные призы 
 MVP: Наталия Гончарова («Динамо» Москва)
 Лучшая нападающая: Мария Фролова («Енисей»)
 Лучшая блокирующая: Екатерина Ефимова («Динамо» Москва)
 Лучшая связующая: Майя Огненович («Динамо» Москва)
 Лучшая либеро: Алла Галкина («Локомотив»)
 Лучшая на подаче: Гелена Гавелкова («Динамо» Москва)

Ссылки 
 Результаты (предварительный этап)
 Результаты (полуфинальный этап)
 Результаты (финал четырёх)
 Кубок России. Женщины. За 3-е место. Финал. Подробности.

2018 год в волейболе